RE Engine (также известен как Reach for the Moon Engine) — игровой движок, разработанный компанией Capcom для разработки проектов внутренними студиями и подразделениями. Первой игрой на данном движке стала Resident Evil 7: Biohazard, вышедшая в  году.

Разработка 
Впервые движок был представлен вместе с Resident Evil 7 в 2016 году и пришел на смену движку MT Framework.

Технологии 
В RE Engine используются несколько middleware-решений. Единственное решение, о котором достоверно известно — Audiokinetic Wwise, кросс-платформенный звуковой движок.

Также в движке используется технология подповерхностного рассеивания, используемая для отрисовки некоторых объектов, например, кожи людей, сглаживание (FXAA + TAA), HDR.

Игры на движке

Примечания 

Внутренние игровые движки